Starova ist der Familienname folgender Personen:

 Ibrahim Starova (1865–1945), osmanischer Politiker
 Luan Starova (1941–2022), mazedonischer Autor und Diplomat